Robot peut faire référence à :

 Robot, un dispositif mécatronique accomplissant automatiquement des tâches
 Le Robot (ou Chevalier mécanique), un automate humanoïde imaginé par Léonard de Vinci 
 (15907) Robot, astéroïde
 Robot Framework, un framework de test automatique.

Titres 

 Robot, un épisode de la série Doctor Who,
 Robot, une série de livres de dessins type manga,
Robot, un single du groupe Bye Sami.

Voir aussi 
 I, Robot (film)
 Robot de cuisine
 Bot informatique